Infantka Marie Františka Portugalská (Francisca de Assis da Maternidade Xavier de Paula de Alcântara Antónia Joaquina Gonzaga Carlota Mónica Senhorinha Soter e Caia; 22. dubna 1800, Queluz – 4. září 1834, Alverstoke) byla portugalská infantka a dcera Jana VI. Portugalského a jeho manželky Šarloty Španělské.

Život 
Narodila se 22. dubna 1800 v paláci Queluz. Dne 22. září 1816 se v Madridu vdala za svého strýce infanta Karla Maria Isidora Bourbonského. Spolu měli tři děti:
 Infant Karel, hrabě z Montemolinu (1818–1861) ⚭ 1850 Marie Karolina Neapolsko-Sicilská (1820–1861)
 Infant Jan, hrabě z Montizónu (1822–1887) ⚭ 1847 Marie Beatrix Rakouská-d'Este (1824–1906)
 Infant Ferdinand Bourbonsko-Braganzský (1824–1861)

Roku 1833 Marie Františka, její manžel a děti byli vyhnáni ze Španělska protože odmítli uznat Isabelu II. Španělskou jako dědičku španělského trůnu. Odešli do Portugalska a poté do Spojeného království do Alverstoke v hrabství Hampshire, kde o rok později zemřela. Čtyři roky po její smrti se Karel znovu oženil a to s její sestru Marii Terezu, princeznu z Beiry.

Zpočátku byla pohřbena v Gosport Catholic Church, ale později byla přenesena do katedrály v Terstu, kde leží vedle svého manžela a dětí.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie
Marie
Marie
Marie
Marie
Narození 22. dubna
Narození v roce 1800
Úmrtí 4. září
Úmrtí v roce 1834
Ženy